Хайнц Хопф (; , Гребшен (), Германия, ныне Грабицин (), район Вроцлава, Польша — , Цолликон, Швейцария) — немецкий и швейцарский математик. Работы Хопфа в основном лежат в области алгебраической и дифференциальной топологии, а также теории дифференциальных уравнений. Большое значение имеет его педагогическая деятельность, в особенности ставший знаменитым совместный курс топологии с П. С. Александровым, несмотря на то, что из трёх предполагаемых томов вышел лишь один.

С 1955 по 1958 год Хопф был президентом Международного математического союза. Награждён премией Лобачевского в 1969 году. Среди его учеников наиболее известны Фридрих Хирцебрух и Вилли Ринов.

Биография 
Хайнц Хопф родился в Гребшене в семье Элизабет и Вильгельма Хопфов. Элизабет происходила родом из протестантской семьи, а отец был евреем и принял протестантское вероисповедание через год после рождения сына.

В период с 1901 по 1904 г. обучался в школе для мальчиков, затем в гимназии в Бреслау. В 1913 г. поступил в Силезский университет Фридриха-Вильгельма, но через год учёба была прервана с связи с началом Первой мировой войны. Хопф был призван в армию, дважды ранен и награждён Железным крестом 1-й степени. После войны продолжил образование в Гейдельбергском и Берлинском университете. Среди его учителей были И. Шур и Л. Бибербах.

Защитив в 1925 году диссертацию по топологии, стал работать в Гёттингенском университете, где началось его тесное сотрудничество с П. С. Александровым. В 1927—1928 годах работал в Принстонском университете, c 1928 года — в Берлинском университете. В 1931 году профессор Высшей технической школы Цюриха, где занимает кафедру знаменитого Германа Вейля.

После прихода к власти в Германии нацистов Хопф, как лицо еврейского происхождения, был лишён немецкого гражданства и принял швейцарское.

Библиография 
 Alexandroff P., Hopf H. Topologie. Bd.1. — Berlin: Springer, 1935.
 Hopf H. Differential geometry in the large. — Lecture Notes in Mathematics. Vol. 1000. Berlin: Springer, 1983.

См. также 
 Алгебра Хопфа
 Бифуркация Андронова — Хопфа
 Инвариант Хопфа
 Расслоение Хопфа
 Соотношение Хопфа — Бронштейна
 Теорема Хопфа — Ринова
 Теорема Пуанкаре о векторном поле

Примечания

Ссылки 
 
 Александров П. С. Хейнц Хопф (из воспоминаний) // Успехи математических наук. 1977. Т. 32. Вып. 3. С. 203—208.

Математики по алфавиту
Математики Германии
Математики Швейцарии
Топологи
Дифференциальные геометры
Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии имени Н. И. Лобачевского
Члены Гейдельбергской академии наук
Иммигрировавшие в Швейцарию из Германии
Члены Академии деи Линчеи
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Международного математического союза
Почётные члены Швейцарского математического общества
Почётные доктора Принстонского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии